Попов Іван Володимирович:
 Попов Іван Володимирович ( 1986) — австралійський борець греко-римського стилю російського походження, п'ятиразовий чемпіон Океанії, чемпіон Співдружності та Ігор Співдружності, учасник Олімпійських ігор.
 Попов Іван Володимирович ( 1990) — російський шахіст, гросмейстер.